Il singolare del torneo di tennis AEGON Pro Series Wrexham 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Diāna Marcinkēviča che ha battuto in finale Jovana Jakšić 5-7, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Marta Sirotkina (secondo turno)
 Corinna Dentoni (secondo turno)
 Jovana Jakšić (finale)
 Irena Pavlović (quarti di finale)

 Junri Namigata (secondo turno)
 Diāna Marcinkēviča (Campionessa)
 Pemra Özgen (quarti di finale)
 Mari Tanaka (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Wrexham 2013